Безіменний — струмок в Україні у Звенигородському районі Черкаської області. Ліва притока річки Гончарихи (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина струмка приблизно 6,02 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,47  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,10 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Шубині Стави і тече переважно на північний схід через село. На північно-західній околиці села Яблунівки впадає у річку Гончариху, праву притоку річки Гнилого Тікичу.

Цікаві факти 
 На струмку існують газгольдери та газові свердловини, а у XIX столітті — вітряний млин.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Звенигородського  району